El nombre Farber se puede referir a:
Lugares
 Farber, localidad en el condado de Audrain, Misuri, Estados Unidos.
Personas
 Barry Farber, comentarista estadounidense.
 David J. Farber, científico informático estadounidense.
 Manny Farber, pintor y crítico estadounidense.
 Sidney Farber, médico patólogo estadounidense.
Medicina
 Enfermedad de Farber, lipogranulomatosis hereditaria.